Úvoz může znamenat:

 Úvoz (Brno) – ulice v Brně
 Úvoz (Praha) – ulice v Praze 1 na Malé Straně a Hradčanech, vedoucí z Pohořelce do ulice Nerudova
 Úvozová cesta

Externí odkazy